Telford může být:

 Thomas Telford – anglický stavební inženýr georgiánského období
 Telford (město) – město v Anglii nedaleko Birminghamu